Kazele ima više značenja:
 Kazele (Areco)
 Kazele (Askoli Pičeno)
 Kazele (Bolonja)
 Kazele (Breša)
 Kazele (Kazerta)
 Kazele (Katanija)
 Kazele (Kermona)
 Kazele (Firenca)
 Kazele (Đenova)
 Kazele (Mantova)
 Kazele (Milano)
 Kazele (Modena)
 Kazele (Padova)
 Kazele (Parma)
 Kazele (Peruđa)
 Kazele (Piza)
 Kazele (Ređo Emilija)
 Kazele (Salerno)
 Kazele (Trevizo)
 Kazele (Udine)
 Kazele (Venecija)
 Kazele (Verona)